Футболист года в Азии — награда присуждаемая Азиатской конфедерацией футбола начиная с 1994 года (в 1993 году премия вручалась АФК неофициально). Эта организация ежегодно выбирает лучшего футболиста Азии. До этого, с 1988 по 1991, лучшего футболиста неофициально выбирала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Победители по годам

Победы по странам

Лучший футболист, выступающий вне Азии

Лучший иностранный футболист

Ссылки 
 Player of the Year О наградах Азиатскаой Конфедерации футбола 
 Футболист года в Азии 2008 - Джепаров

Футбольные награды